Associació Mèdica Polonesa (del seu nom en polonès Polskie Towarzystwo Lekarskie), associació professional de metges de Polònia
 Petite Trotte à Léon, cursa de muntanya anual integrada en l'Ultra-Trail du Mont-Blanc als Alps
 Praise the Lord, programa de televisió religiós evangèlic dels Estats Units
 Turbohèlice (del seu nom en alemany PropellerTurbinenLuftstrahltriebwerk), motor de reacció que porta una hèlice propulsada per una turbina
 Ptl també és l'abreviatura de la petalita, mineral del grup dels silicats